Le comté de Habersham est un comté de l'État de Géorgie, aux États-Unis.

Démographie

Notes et références

Liens externes